I Was Born to Love You (single), een single van Freddie Mercury uit 1985
 I Was Born to Love You (single), een geremixte versie van bovenstaande single door Queen, in Japan uitgebracht als single
 I Was Born To Love You (album), een album van Eric Carmen uit 2000